Bajamar (spanisch für Ebbe) bezeichnet folgende geographischen Objekte auf den Kanarischen Inseln:
 Bajamar (La Laguna), Ortsteil von San Cristóbal de La Laguna auf Teneriffa
 Bajamar-El Pueblo und Bajamar-La Galga, Orte der Gemeinde Puntallana auf La Palma